Loukeenkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Loukeenkari (ö i Österbotten), 
 Loukeenkari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,62, long 21,09), 
 Loukeenkari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Loukeenkari (ö i Egentliga Finland, Åbo), 
 Loukeenkari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,52, long 21,69), 

Robotskapade Finlandförgreningar